Caserne Marceau ist der ehemalige Name folgender Kasernen

 Feldartillerie-Kaserne in Koblenz-Lützel
 Falckenstein-Kaserne in Koblenz